Tweek Tweak – personaggio della serie animata South Park
 Tweek – in fisica, particolare segnale elettromagnetico naturale prodotto dai fulmini